Cardross ist der Name folgender Ortschaften:

 Cardross (Australien)
 Cardross (Kanada)
 Cardross (Schottland)
 Lord Cardross, britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland